El Club Deportivo Extremadura 1924 es un club de fútbol español con sede en Almendralejo, Badajoz, Extremadura.

Historia 
Fue fundado en 2022 tras la desaparición del Extremadura UD, el cual fue sucesor a su vez del extinto CF Extremadura.

Debutó en el grupo V de la Segunda División Extremeña en la temporada 2022-23, año en el que se proclamó campeón de su grupo a falta de cuatro jornadas.

Véase también 
 Extremadura UD
 CF Extremadura

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial del CD Extremadura 1924

Equipos de fútbol de España